Фиделий:

 Фиделий (ок. 304) — воин, мученик, святой Католической церкви.
 Фиделий Сигмарингенский (1577—1622) — святой Римско-Католической Церкви, монах.